

Astronomia 
 Lira – Costellazione

Codici 
LIRA – Codice aeroportuale ICAO dell'aeroporto civile Roma Ciampino, (Italia)

Economia 
 Lira – Unità monetaria.
 Monete pre-unità d'Italia
 Lira delle Due Sicilie
 Lira genovese
 Lira austriaca
 Lira pontificia
 Lira reggiana
 Lira parmense
 Lira sarda – antenata della lira italiana
 Lira toscana
 Lira veneziana
 Lira italiana – Italia (ITL) (sostituita dall'euro il 1º gennaio 2002)
 Am-lira – emissione cartacea durante l'occupazione militare USA nella Seconda guerra mondiale
 Lira dell'Africa Orientale Italiana – conio locale per l'Africa Orientale Italiana 
 Lira sammarinese – conio locale per San Marino 
 Lira somala – conio locale per la Somalia italiana 
 Lira tripolitana – Libia, moneta della Libia (Tripolitania e Cirenaica) sotto occupazione britannica nel 1943-1951, sostituita dalla sterlina libica
 Lira triestina o lira del Litorale – circolò nella zona B del TLT.
 Lira vaticana – conio locale per la Città del Vaticano 
 Lira britannica – Gran Bretagna (GBP)
 Lira delle Falkland – Isole Falkland (FKP)
 Lira di Gibilterra – Gibilterra (GIP)
 Lira di Sant'Elena – Sant'Elena (SHP)
 Lira cipriota – Cipro (CYP)
 Lira egiziana – Egitto (EGP)
 Lira libanese – Libano (LBP)
 Lira maltese – Malta (MTL)
 Lira siriana – Siria (SYP)
 Lira sudanese – Sudan (SDG)
 Lira turca – Turchia (TRL)
 Nuova lira turca – Turchia (TRY)

Geografia 
 Lira – città dell'Uganda

Musica 
 Lira – Strumento musicale a corde pizzicate
 Lira calabrese – Strumento musicale ad arco
 Lira bizantina – Strumento musicale ad arco
 Lira cretese – Strumento musicale ad arco
 Lira da braccio – Strumento musicale ad arco rinascimentale, antenato del violino

Nautica 
 Lira – torpediniera della Regia Marina
 Classe Lira – nome in codice NATO della classe di navi per sorveglianza elettronica sovietiche Progetto 1826 Balzam

Zoologia 
 Lira – Nome comune di alcune specie di uccelli.

Pagine correlate 
Lyra

Altri progetti